Il singolare del torneo di tennis Tasmania Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Woodbridge che ha battuto in finale Mark Kratzmann 6-3, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge (Campione)
 Mark Kratzmann (finale)
 Neil Borwick (secondo turno)
 Jamie Morgan (quarti di finale)

 John Letts (primo turno)
 Gavin Pfitzner (quarti di finale)
 John Marinov (secondo turno)
 Brett Custer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmania Challenger 1989